Il doppio dell'Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Édouard Roger-Vasselin e Nicolas Devilder erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Dominik Meffert e Frederik Nielsen hanno battuto in finale Flavio Cipolla e Simone Vagnozzi 7–6(4), 5–7, [10–5].

Teste di serie

  Flavio Cipolla /  Simone Vagnozzi (Runner up)
  Dominik Meffert /  Frederik Nielsen (campione)

  Jesse Huta Galung /  Igor Sijsling (semifinali, ritiro)
  Pavol Červenák /  Ivo Klec (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2011
ATP Challenger Tour 2011